Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2017 var det 30:e europamästerskapet för herrar och arrangerades 24 augusti till 3 september 2017 i Polen.

Ryssland vann mästerskapet efter finalvinst mot Tyskland.

Gruppspel"Pools".  Läst 29 augusti 2017.

Grupp A
Grupp A avgjordes i Gdańsk.

Grupp B
Grupp B avgjordes i Szczecin.

Grupp C
Grupp C avgjordes i Kraków.

Grupp D
Grupp D avgjordes i Katowice.

Slutspel
Slutspelet avgjordes i Kraków och i Katowice.

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser

Internationella volleybolltävlingar i Polen
2017 i Polen

Sportevenemang i Kraków
Sportevenemang i Katowice
Sport i Gdańsk
Sport i Szczecin
2017
Katowice under 2000-talet